Arcos de Jalón är en kommunhuvudort i Spanien. Den ligger i provinsen Provincia de Soria och regionen Kastilien och Leon, i den centrala delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Arcos de Jalón ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Arcos de Jalón är kuperad åt sydväst, men åt nordost är den platt. Arcos de Jalón ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordväst om Arcos de Jalón. Runt Arcos de Jalón är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Arcos de Jalón är det största samhället i trakten. I omgivningarna runt Arcos de Jalón 

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar 

Orter i Kastilien och Leon